Leda – obraz stworzony w latach 1504–1510 przez włoską renesansową szkołę Leonarda da Vinci. Obraz jest kopią zaginionego dzieła o tytule Leda z łabędziem autorstwa Leonarda wchodzącym w skład francuskich zbiorów królewskich. Zaginął w XVIII wieku.

Obraz z Galerii Borghese jest uznawany za najwierniejszą kopię zaginionego dzieła. Jego autorem jest prawdopodobnie Ferrando Spagnolo. Na obrazie kobiecie, elementom jej fryzury, łabędziowi oraz roślinności nadano spiralne kształty.

Zobacz też 
 Leda – mitologia grecka

Bibliografia 
 Buchholz E.L., Leonardo da Vinci. Życie i twórczość, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2005, .
 Klasycy sztuki, t. 4: Da Vinci, red.: A. Gogut, wyd. Arkady, Warszawa 2006, .

Szkoła Leonarda da Vinci
Obrazy w Galerii Borghese
Malarstwo mitologiczne
Leda na obrazach